Анатолий Георгиевич Иванов (род. 19 сентября 1950 года, Бурятия, СССР) — российский государственный деятель, депутат пяти созывов в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея и его председатель.

Биография 
Родился 19 сентября 1950 года в Бурятии, русский.

1968—1970 годы служба в Советской Армии по призыву.

С 1970 по 1973 год учился в Читинском индустриально-педагогическом техникуме г. Чита (не закончил).

В 1973—1974 гг. работал мастером стройуправления Читинской ГРЭС.

С 1975 по 1981 гг. мастер производственного обучения ГПТУ № 17, г. Южно-Сахалинск.

В 1975 году избран депутатом Центрального районного совета народных депутатов города Читы.

В 1976 году поступил и в 1981 году окончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, специальность «учитель истории и обществоведения».

В 1988 году переехал в Адыгею. В 1988—1989 гг. работал на должности старшего мастера СПТУ № 17 г. Майкоп у директора Тхакушинова А. К..

С 1989 по 1994 г. директор Майкопского Дома-интерната для престарелых и инвалидов.

С 1990 года избран депутатом Майкопского городского Совета народных депутатов.

В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Адыгея первого созыва. (Комитет по делам военнослужащих, ветеранов войны и труда председатель Дорофеев А. А.)
В 1993 году избран в состав Законодательного Собрания — Хасэ Парламента Республики Адыгея.
В 1994—1996 гг. назначен на должность заместителя министра социальной защиты населения и здравоохранения Кабинета министров Республики Адыгея.

В 1996 году окончил Ростовский государственный университет, по специальности «социальный работник». Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат философских наук.

В январе 1996 года вновь избран депутатом Государственного Совета (Хасэ)-Республики Адыгея второго созыва. С 1996 по 2001 гг. являлся председателем комитета Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по социальной политике, делам военнослужащих, инвалидов, ветеранов войны и труда.

В 2001 году — избран на третий созыв Парламента Республики Адыгея. В 2001—2002 гг. Председатель комитета Совета Республики Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по социальной политике и здравоохранению.

С 2002 по 2003 гг. — председатель Совета Республики Государственного Совета Адыгеи.

С 2005 по 2006 гг. заместитель председателя комитета Совета Республики Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по социальной политике и здравоохранению.

В марте 2006 года победил на выборах депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея четвёртого созыва от одномандатного избирательного округа № 13 города Майкопа, являлся членом фракции «Единая Россия», членом Совета фракции.

В 2006—2008 годах заместитель председателя Государственного Совета (Хасэ)-Республики Адыгея.

С 15.5.2008 избран Председателем Государственного Совета (Хасэ)-Республики Адыгея.

В марте 2011 года избран депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея пятого созыва. Баллотировался по одномандатному избирательному округу № 14 города Майкопа, был членом фракции «Единая Россия». Входил в состав комитета по культуре, делам семьи и взаимодействию с общественными организациями.

Кандидат философских наук.

Женат, имеет сына.

Награды 
 Почётным знаком Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь»,
 Почётной грамотой Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Иванов Анатолий Георгиевич
 Иванов Анатолий Георгиевич
 Депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 5-го созыва Иванов Анатолий Георгиевич

Депутаты Майкопского городского совета
Персоналии:Краснодарский край
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Выпускники Сахалинского государственного университета
Преподаватели Адыгейского государственного университета
Председатели Государственного совета Адыгеи